Ботола 1 2005/2006 () — 50-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2005/06 на сайте goalzz.com 

2005/2006
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2005 году
Спорт в Марокко в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006